Hank Williams sr. (1923-1953), was een Amerikaans zanger en singer-songwriter in countrymuziek
 Hank Williams jr. (1949), een Amerikaans zanger en singer-songwriter in countrymuziek, zoon van Hank Williams sr.
 Hank Williams III (1972), een Amerikaans zanger en multi-instrumentalist in country-, punk- en metalmuziek, zoon van Hank Williams jr.
 Hank Williams (basketballer) (1952), Amerikaans basketballer
Hank Williams First Nation, een Canadese film uit 2005